Лебедёвка () — посёлок в Переростовском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

В 18 км на юго-восток от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе, в 46 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге Васильевка — Гомель. В деревне 61 жилой дом (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы с направленностью с юго-востока на северо-запад. На юге примыкает короткая улица. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

История 
Основан в XIX веке как фольварк в Белицком повете Могилёвской губернии. Центр Зефельдской экономии Гомельского имения. Во владении фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича. В 1909 году в составе Краснобудской волости Гомельского повета Могилёвской губернии. В начале 1920-х годов посёлок быстро рос за счёт переселения новых жителей с соседних деревень на бывшие помещичьи земли.

В 1931 году жители вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок.

В 1969 году к посёлку была присоединена деревня Калинино. В составе колхоза имени М. И. Калинина с центром в деревне Перерост. Работала начальная школа.

Население

Численность 
2004 год — 61 двор, 149 жителей

Динамика 
 1909 год — 47 жителей
 1940 год — 63 двора, 316 жителей
 1959 год — 179 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 61 двор, 149 жителей

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района